

Hydronyme 
 La Rhue, est une rivière française du Massif central, affluent de la Dordogne en rive gauche.
 La Petite Rhue est une rivière française du Massif central, affluent de la Rhue et sous-affluent de la Dordogne.
 La Petite Rhue d'Eybes est un ruisseau français du Massif central, affluent de la Petite Rhue et sous-affluent de la Rhue.

Patronyme 

 Madlyn Rhue est une actrice américaine née le  à Washington, District of Columbia (États-Unis), décédée le  à Woodland Hills (Los Angeles).